Le qualificazioni del singolare  del Gastein Ladies 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Valerija Solov'ëva (Spostata nel tabellone principale)
  Chiara Scholl (Spostata nel tabellone principale)
  Raluca Olaru (primo turno)
  Elica Kostova (primo turno)
  Tereza Smitková (primo turno)

 Jasmina Tinjić (qualificata)
 Michaela Hončová (qualificata)
 Myrtille Georges (primo turno)
 Dia Evtimova (ultimo turno, Lucky Loser)
 Viktorija Golubic (qualificata)

Qualificate

  Jasmina Tinjić 
  Viktorija Golubic

  Elena Bogdan
  Michaela Hončová

Lucky Loser
  Dia Evtimova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Gastein Ladies 2013
WTA Tour 2013